O Medskogsbrons Bollklubb, ou simplesmente Medskogsbrons BK, é um clube de futebol da Suécia. Sua sede fica localizada em Sundsvália.

Ligações externas
 Página oficial do Medskogsbrons BK 

Clubes de futebol da Suécia
Sundsvália